3 miejscowości w Polsce: 
 Cisówek – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka 
 Cisówek – przysiółek w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Wiżajny
 Cisówek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki

Zobacz też: Cisowo